Retiarius är ett släkte av svampar. Retiarius ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Retiarius